Hoisești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Hoisești (Iași), Dorf im Kreis Iași
 Hoisești (Neamț), Dorf im Kreis Neamț